Remoncourt (Meurthe-et-Moselle)
Remoncourt (Vosges)